

Biografia 
Terzogenito di Carlo De Berardinis e Margherita Toscani. Nipote, da parte materna, del Deputato alla Consulta Nazionale del Regno d'Italia (dal 5 aprile 1945 al 24 giugno 1946) e giornalista, On. Prof. Saverio Sechini.Inizia l'attività giornalista fin da piccolo collaborando con la storica emittente radiofonica "Radio G Giulianova" e con il periodico cittadino "Piccola Città" diretti dal giornalista Francesco Marcozzi; poi approda al settimanale "Adriatico Flash" diretto da Paolo De Siena; intanto collabora con il settimanale cattolico più longevo edito dalla curia vescovile di Teramo, "Araldo Abruzzese". Agli inizi degli anni 2000 diventa web editor del primo portale web d'informazione della sua città: www.giulianova.it; dal 2006 fonda e dirige il primo giornale online della sua città www.giulianovanews.it. All'attività giornalistica lega una serie di collaborazioni istituzionali con le principali associazioni di volontariato: già consigliere Fidas-Cuore di Giulianova dal 2001 al 2003 e fondatore con, Gabriella Lucidi Pressanti, dell'Associazione ADMO costa/Val Vibrata. Dal 1991 conduce ricerche storiche patriottiche dei caduti e prigionieri di guerra: Colonie, Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Pubblicazioni 
 Walter De Berardinis con Sandro Galantini e Cesare Marcello Conte, Il calcio a Giulianova dalle origini al 1960 - storia, eventi e personaggi - Paolo De Siena editore, 2004, Mosciano Sant'Angelo (Teramo), pp. 134. 
Walter De Berardinis, per le nozze Tarantella-Valsesia, stampato in proprio, 2004, Giulianova, pp12
 Walter De Berardinis con Sandro Galantini, "Quando C'Era la Guerra, Artemia edizioni, 2015, Mosciano Sant'Angelo (Teramo). pp. ISBN 978-88-959-2144-0,
 Walter De Berardinis, Giulianova sotto le bombe nella 1. e 2. guerra mondiale, Artemia editrice, 2015, Mosciano Sant'Angelo (Teramo), pp. 8.
 Walter De Berardinis, I caduti della Grande Guerra 1915/1918 di Fano Adriano, Artemia Editrice, 2015, Mosciano Sant'Angelo (Teramo) pp. 16
 Walter De Berardinis e Giorgia D'Eugenio, Giulianova "Il calcio ad un pallone", Artemia Nova editrice, 2017, Mosciano Sant'Angelo (Teramo), pp. 16
Walter De Berardinis, Commemorazione solenne dei caduti della Prima Guerra Mondiale di Cermignano, ANA Cermignano, 2018, Guardia Vomano, pp-32
Walter De Berardinis, La Città di Giulianova per non dimenticare - centenario prima guerra mondiale, Braga Print Art Studio, 2018, Giulianova. pp. 7
Walter De Berardinis con Paolo Martocchia, Il Libico - Vincenzo Trifoni - L'avventura coloniale e automobilistica del pilota che amava Giulianova, Hatria Edizioni, 2020, Atri, p.111 ISBN 9788832172225
Walter De Berardinis, Antonio De Micheli - il poeta dalmata sepolto a Giulianova in AA.VV., Racconti dall'Abruzzo e dal Molise, Historica edizioni, 2020, Roma, pp.301 ISBN 9788833372280
Walter De Berardinis con Elso Simone Serpentini, Lino Manocchia - frammenti di un prigioniero, Artemia Nova Editrice, 2021, Mosciano Sant'Angelo, pp. 148 ISBN 9788831455473

Collaborazioni 

 Sandro Galantini, Giulianova Com'Era, Paolo De Siena editore, 2001, Pescara, pp. 201, con documenti e foto collezioni.
Andrea Bacci, Continua a correre Renato Curi, Bradipolibri, 2005, Torino, pp. 127, ISBN 9788888329482
Sandro Solinas, Stadi D'Italia - La storia del calcio italiano attraverso i suoi templi, Bonanno editore, 2008, Acireale, pp. 417, ISBN 9788877964205
 Andrea Palandrani, Memorie di prigionia (II parte), Pro Loco di San Giuseppe, 2007, Colleranesco (TE), pp. 98.
 Romolo Di Francesco, Lesioni degli edifici - applicazioni di geotecnica e geofisica nell'analisi dei cedimenti delle fondazioni, Editore Ulrico Hoepli, 2008, pp. 639, Milano, ISBN 978-88-203-4117-6, in "Donna Concetta de' Marchesi Castiglione De Berardinis, pp. 498-499.
Giuliana Sanvitale, Angeli, Ricerche & Redazioni, 2009, pp.131.
 Walter De Berardinis, Uno dei componenti della banda giuliese Garibaldi, in Discorsi e scritti in memoria di Riccardo Cerulli a cura di Donato Marcone, Deputazione Abruzzese di Storia patria, 2010, L'Aquila, pp. 162, ISBN 9788888676548
 Sandro Galantini, Giulianova e la civiltà balneare - turismo, ambiente e modificazioni urbane dall'Ottocento preunitario al 1940, Ricerche&Redazioni, 2011, Teramo, pp. 192, ISBN 9788888925448
Elso Simone Serpentini, La Casa delle profughe - i processi Di Nicola e De Bartolomei - 1918), Artemia edizioni, 2011, Mosciano Sant'Angelo, pp. 257
 Alida Scocco Marini, Conosciamoci e facciamoci conoscere, Artemia edizioni, 2012, Mosciano Sant'Angelo (Teramo), pp. 424, ISBN 9788895921259
Sandro Solinas, Stadi D'Italia - La storia del calcio italiano attraverso i suoi templi, Goalbook, 2012, Pisa, pp. 447, ISBN 9788865281185
 Sandro Galantini, Il Kursaal - la vedetta elegante di Giulianova, Ricerche&Redazioni, 2012, Teramo, pp. 60, ISBN 9788888925530
 AA.VV., Camera di commercio e territorio - 150 anni di attività nell'Abruzzo teramano, Giservice editore, 2012, Teramo, pp. 140
Ottavio Di Stanislao, Giulianova - le modifiche ottocentesche alla città acquaviviana - mura, bastioni, porte e viabilità, Edizioni Banca di Teramo, Colonnella, 2012.
 Lino Manocchia, Lino e il microfono - interviste e ricordi, Artemia edizioni, 2013, Mosciano Sant'Angelo (Teramo), pp. 220, ISBN 9788895921372
 Sandro Galantini, Giulianova - tra storia e memoria - architetture, società e avvenimenti dall'età umbertina al Ventennio, De Siena editore, 2015, Pescara, pp. 174, ISBN 9788896341254
 Sandro Galantini, Giulianova da scoprire - personaggi, storie e curiosità che forse non sai, Ricerche&Redazioni, 2017, Teramo, pp. 156, ISBN 9788888925974
Sandro Solinas, Stadi D'Italia - La storia del calcio italiano attraverso i suoi templi, Istituto per il Credito Sportivo, 2017, Verona, pp. 201 (Vol.1) e 273 (Vol. 2). 3ª edizione aggiornata
 Giuliano Di Odoardo, Un albero di 50 scudi - ricerche sul mio cognome nel teramano tra civiltà contadina, guerre e benessere, Lulu editore, 2017, Giulianova, pp.201, ISBN 9781326962586
Elso Simone Serpentini, Teramo e il teramano negli anni della guerra civile, Artemia Nova Editrice, 2017, Mosciano Sant'Angelo, pp. 533, ISBN 9788894877267
Pasquale Iannetti, "Febbraio 1929, L'ultima Ascensione di Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti", Artemia Nova Editrice, 2018, Mosciano Sant'Angelo, pp. 174, ISBN 9788894877403
Sandro Solinas, Stadi D'Italia - La storia del calcio italiano attraverso i suoi templi, Print Group, 2018, Polonia, pp. 698, ISBN 9791220024891
Elso Simone Serpentini, Tempo Nuovo - Il fascismo repubblicano teramano, Artemia Nova editrice, 2018, Mosciano Sant'Angelo, pp. 583, ISBN 9788894877526
Emidio D'Ilario e Luciano Di Giulio, Roseto Degli Abruzzi Caduti e Decorati prima e seconda guerra mondiale, Tipolitografia Rosetana, 2018, pp. 160
Elso Simone Serpentini, Il postfascismo a Teramo e nel teramano - dalle epurazioni alla Costituente, Artemia Nova Editrice, 2019, Mosciano Sant'Angelo, pp.581, ISBN 9788894877878
Carla Tarquini, Palazzo Re e i suoi Cieli Dipinti, editrice Giservice, 2022, Teramo, pp.95, ISBN 9788894057942
Dom Serafini, I Messaggeri dell'Abruzzo nel mondo" - Vol. III, Edizioni Il Viandante, 2022, Chieti, pp. 142, ISBN 9791280333339
Walter Ciceri e Giampietro Ciceri, Passeggiando per Milano - dalle strade alla storia, Calibano editore, 2022, Novate Milanese, pp. 386, ISBN 9791280224675
Paolo Maertocchia, Quando passa Nuvolari - dall'Abruzzo al Gran Premio Tripoli 1933, Il viandante, 2022, Chieti, pp. 115, ISBN 9791280333490

Citazioni 

Tazia De Luca e Pasquale Rasicci, Mostra aula anni '30 - Corropoli, Grafiche Martintype, 2002, Colonnella, pp. 63.
 1904-2004 L'Araldo Abruzzese - le firme di un secolo - l'elenco dei collaboratori de L'Araldo Abruzzese, Edilgrafital, 2004, Sant'Atto (Teramo), pp. 304.
 Giuliana Sanvitale, I cibi della memoria, Media edizioni, 2004, Mosciano Sant'Angelo (TE), pp. 165
 AA.VV., La Madonna dello Splendore - Indici 1982-2006, Media edizioni, 2006, Mosciano Sant'Angelo (TE), pp.24
AA.VV., Gente d'Abruzzo - dizionario biografico, Andromeda editrice, 2006, Castelli (TE)
AA.VV., Annuario A.I.C.P.M. 2008, edito dall'Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare, 2008, Rimini, pp. 373.
 Alfonso Marini Dettina, Storia e ruolo della Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Istituto Nazionale per la guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon, 2009, Roma, pp. 229, ISBN 9788890428906
 Luca Maggitti, Samarcanda - cultura in provincia per un'Italia migliore, carsa edizioni, 2012, Pescara, pp. 120, ISBN 978-88-501-0291-4
 Pietro Ferrari, Fascismi - analisi, storie e visioni, Edizioni Radio Spada, 2014, Milano, pp. 80, ISBN 978-88-98766-03-1
Alessandra Angelucci e Simone Gambacorta, Arte in centro, Di Felice edizioni, 2014, pp. 140, ISBN 978-88-97726-78-4
AA.VV., Aprutium anno XXII 2015 numero 1 nuova serie - sulla Grande Guerra in provincia di Teramo, Artemia edizioni, Mosciano, pp.398, ISBN 978-88-95921-76-1
Antonio Iampieri, Albo d'oro dei caduti di Poggio Morello nella grande guerra, Grafiche Martintype, Colonnella, pp. 156. 
 Benny Manocchia, Cronache americane – Da Manhattan a Papeete, passando per la Casa Bianca, Le mezzelane casa editrice, pp. 209, ISBN 978-88-99964-68-9
Matteo Di Natale, Controguerra nel primo conflitto mondiale (1915- 1918), Grafiche Martintype, 2017, Colonnella, pp. 133, ISBN 978-88-6497-019-6
 Enrico Di Carlo (a cura), Premio Giammario Sgattoni - storia, cultura e tradizioni della provincia italiana (2006-2017), Verdone editore, 2017, Castelli, pp.231, ISBN 978-88-96868-63-8
 Goffredo Palmierini, L’Italia nel cuore Ottobre 2014 - Dicembre 2015, One Group, L'Aquila, 2017, ISBN 978-88-89568-57-6
 Orazio Pavignani, La scelta della Divisione "Acqui" a Cefalonia e Corfù - presentazione mostra fotografica, Bologna, 2017
Maria Antonietta Marinaro e Fiorella Barnabei, Natalino il Supereroe Peperoncino, Edizioni Tabula Fati, 2018, Chieti, pp. 63
Giuliana Sanvitale, Più in là l'Approdo, 2018, Duende, pp.90, ISBN 9788897884262
Adriana Viglione Massi, I ricordi di Villa Paris, stampato in proprio, 2019. Giulianova, pp. 131
Peter Louis Arnell, Le stragi compiute in Italia dai reparti Tedeschi, Youcanprint Self-Publishing, 2019, Lecce, pp. 414, ISBN 978-88-27865-84-2
Dom Serafini, I Messaggeri dell'Abruzzo nel Mondo, IlViandante, 2020, Chieti, pp. 239, ISBN 9788899629847
Sandro Galantini, Giulianova - frammenti di storia, Ricerche&Redazioni, 2020, Teramo, pp. 190, ISBN 9788885431348
Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni, La Libera muratoria in Abruzzo - dal XVIII al XX secolo, 2020, Mosciano Sant'Angelo, pp. 542 (da pag.304 a 307), ISBN 9788831455114
Giuliano Di Odoardo, A proposito di un albero di 50 scudi, 2020, Polonia, Amazon, pp. 214, ISBN 9798587011823
Dom Serafini, I Messaggeri d'Abruzzo nel mondo, 2021, Universal Book, pp. 230, ISBN 9791280333070
Alida Scocco Marini, Porto Potenza Picena - tante storie per una storia, 2021, tecnostampa - Loreto, pp.336.
Giuliana Sanvitale, Il flusso della vita, 2021, Duende, pp.97, ISBN 9788897884408
Alida Scocco Marini, Abruzzesi illustri - terzo volume di conosciamoci e facciamoci conoscere, 2021, Loreto, pp. 415. 
Ornella Albanese, Il Falconiere dei Re, 2022, Mondadori, pp. ISBN 9788804745747
Giuliana Sanvitale, Carezze e graffi, 2022, Duende, pp.147, ISBN 9788897884460
Massimo Pasqualone, Nei territori della parola - gli scrittori abruzzesi si raccontano, 2022, Teaternum edizioni, San Giovanni Teatino (CH), pp. 181, ISBN 9791280702227
Mario Avagliano e Marco Palmieri, Il dissenso al Fascismo - gli italiani che si ribellarono a Mussolini 1925-1943, Bologna, Il Mulino, 2022, p. 560. ISBN 9788815299345

Fotografia 
 dal 1992 ad oggi, le sue foto sono apparse sui quotidiani cartacei e siti web: Il Messaggero-Abruzzo, Il Tempo-Abruzzo, Il Centro, Il Resto del Carlino-La Città
 Il 4 gennaio 2012, sul sito web del Corriere della Sera "corriere.it", esce uno scatto fotografico
 Il 15 maggio 2015, in occasione del passaggio della gara storica "1000 Miglia", gli scatti del 2014 fanno da corredo alla brochure ufficiale della manifestazione.
 Il 27 aprile 2016, in esposizione permanente, la Carifermo filiale di Giulianova, ospita 4 scatti fotografici. 
 Il 15 ottobre 2016, in esposizione permanente, la UIL filiale di Giulianova, ospita 4 scatti fotografici.
 Il 1 gennaio 2017, alcune foto sul calendario 2017 dell'Associazione animalista "Unica Beach".
Dal 2018, presso il laboratorio della Braga Print Art di Giulianova, in esposizione permanente, 1 foto panoramica storica della città alta.
17 luglio 2021, uno scatto è presente sul catalogo della mostra "Vite" dell'artista Fabrizio Sannicandro.

Collaborazioni Mostre d'Arte 
 Mostra e convegno sulle foibe, Giulianova, 6 giugno 2000
 1ª mostra sul Fantastico, Giulianova, 3 luglio 2000
 XI e XIV edizione Montone tra il sole e la luna che si svolge la prima settimana di agosto nel borgo di Mosciano Sant'Angelo (TE)
 Dal 2008 al 2010 con l'Associazione culturale e artistica Piazza Dante.
 L'arte e la tartaruga - omaggio a Plinio De Martiis - da Rauschenberg a Warhol, da Burri a Schifano, Pescara, 2007. 
Camera di Commercio e Territorio - 150 anni di attività nell'Abruzzo Teramano, Teramo, 29 settembre - 6 ottobre 2012.
"Dentro di te cosa tua", TeraMater, Fintotesto, Teramo, 2012.
"II Corpo d'Armata Polacco", Giulianova, 26 aprile - 1 maggio 2022 (con Maurizio Nowak) 
"I soldati ebrei nell'armata di Anders” - dalla Polonia in Israele", Giulianova, dal 23 al 30 ottobre 2022 (con Maurizio Nowak).

Riconoscimenti e premi 

 FIDAS-CUORE Giulianova - diploma con medaglia di bronzo per 15 donazioni di sangue - Giulianova, 18 aprile 2000.
 2º Premio Internazionale "Giuseppe Sciacca" - 2ª sezione saggistica e 3ª sezione giornalismo - L'Aquila, 24 settembre 2003
 3º Premio Internazionale "Giuseppe Sciacca" - medaglia per l'attività di volontariato- L'Aquila, 8 maggio 2004
 FIDAS-CUORE Giulianova - diploma con medaglia d'Argento per 25 donazioni di sangue - Giulianova, 12 agosto 2004.
 Associazione "San Giuseppe" - Attestato per le ricerche storiche - Colleranesco (TE), marzo 2005.
 FIDAS-CUORE Giulianova - diploma con medaglia d'Oro per 40 donazioni di sangue - Giulianova, 18 settembre 2009.
Encomio della Città di Giulianova per il comportamento esemplare nel presentare le prime cure del caso di un uomo in coma diabetico. Giulianova, 29 maggio 2012
 1º Premio provinciale CSI-Centro Sportivo Italiano Teramo - targa per la diffusione dello sport educativo e promozione sociale - Teramo, 2012.
 Associazione animalista Unica Beach - targa di merito per il salvataggio di un animale ferito - Giulianova (Teramo), 8 luglio 2012.
 Comune di Mandas (Cagliari) - targa di merito per il contributo dato all'evento "La pasca de is treis reis 2013" - Mandas (Cagliari), 6 gennaio 2013.
 2ª Festa Nazionale della Letteratura "Città di Giulianova - 2013" - targa di merito - Giulianova (Teramo), 5 maggio 2013.
 1º Premio Culturale Internazionale "San Giovanni Crisostomo - 2013" - per la sezione giornalismo - Peschiolo di Lucoli (L'AQUILA), 17 agosto 2013.
Targa artistica "Palio del Barone" per meriti giornalistici al convegno "Alla ricerca delle proprie radici". Tortoreto, 10 maggio 2014.
 2ª Edizione passaggio "1000 Miglia" a Teramo - riconoscimento fotoreporter - Teramo, 15 maggio 2015. 
 3º Premio dell'Editoria Abruzzese "Città di Roccamorice 2015" - per merito alle attività culturali svolte nel biennio 2014-2015 - Roccamorice (Pescara), 2 agosto 2015.
 Comitato nazionale "Per non dimenticare - 72º anniversario di Cefalonia 1943-2015 - targa di riconoscimento per la collaborazione storica-patriottica - Roseto degli Abruzzi, 5 dicembre 2015.
 2º Premio Nazionale di Giornalismo "Vivi l'Abruzzo - 2015" - 1º premio sezione storia - Rosciano (Pescara), 20 dicembre 2015
4ª edizione concorso "Filomena Delli Castelli, a cura del Comune di Giulianova - Commissione Pari Opportunità, targa artistica componente di Giuria, Giulianova, 29 maggio 2015
 Comitato nazionale "Per non dimenticare - 73º anniversario di Cefalonia 1943-2016 - targa di riconoscimento per la collaborazione storica-patriottica - Roseto degli Abruzzi, 12 novembre 2016.
 Centro Abruzzo Mosciano "Attività Storiche" - targa di ringraziamento per il contributo giornalistico - Mosciano Sant'Angelo (TE), 27 novembre 2016.
 3º Premio Nazionale di Giornalismo "Vivi l'Abruzzo - 2017 - Luigi Braccili" - Segnalazione di merito - Roseto degli Abruzzi (TE), 16 luglio 2017
 1º raduno Ferrari "Le Rosse nel Borgo" - targa di merito - Tortoreto (TE), 17 settembre 2017. 
 Diploma di merito per i 15 anni di militanza associativa dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Roma, 22 settembre 2017 
 Targa per meriti giornalistici sportivi dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Giulianova Calcio 1924 - Già Giuliesi per Sempre, Giulianova (TE), 14 dicembre 2017.
 Croce di Bronzo - III grado - della Legione Cecoslovacca per meriti storici, Praga, 21 maggio 2018. Consegnata il 24 maggio 2018 presso il Palazzo delle Generali a Roma.
Targa per meriti giornalistici sportivi alla 1ª edizione Premio Autoscuola Agenzia "San Flaviano" Giulianova. Martinsicuro (TE), 16 giugno 2018.
Attestato per meriti culturali dalla 7ª edizione "Per Non Dimenticare", Sede Municipale di Roseto Degli Abruzzi, 10 novembre 2018
Attestato per meriti giornalistici dall'Associazione umanitaria Colibrì onlus, Mosciano Sant'Angelo (TE), 23 marzo 2019
Targa per meriti giornalistici sportivi dal comitato 1º Gran Premio Città di Tortoreto, 9 giugno 2019
Diploma onorario della società storica scientifica “Wielkopolskie Towarzystwo Genealogicne Gniazdo” di Gniezno (Polonia) e nomina a membro del consiglio di ricerca, Gniezno (Polonia). 30 maggio 2019
Attestato per la ricerca storica sui 4 Carabinieri di Giulianova morti durante la 2ª Guerra Mondiale, Associazione Nazionale Carabinieri. Giulianova, 3 novembre 2019
Targa di merito per aver contribuito alla divulgazione della storia del pilota automobilistico "Vincenzo Trifoni", Giulianova, 29 luglio 2020. 
Attestato dell'Associazione Nazionale Carabinieri per l'aiuto all'emergenza Covid-19. Giulianova, 4 ottobre 2020.
Primo Premio giornalistico, XIX edizione, "Guido Polidoro" con la collega del Tg3 - Rai, Roberta Mancinelli, con il servizio dal titolo “Una donna, la guerra e i sentimenti” (la storia di una coppia tedesca, Margarete Wagner e Ignaz Hain), trasmesso dal TG3 Abruzzo di Rai 3. L'Aquila, 18 dicembre 2020.
Attestato per meriti giornalistici dall'Associazione Centro Abruzzo Mosciano per aver ricordato il dott. Dante Di Giuseppe, Presidente emerito del Giulianova e Mosciano calcio. Mosciano Sant'Angelo, 22 maggio 2021. 
Attestato di merito per l'attività giornalistica "Premio Giovanna Sabatini Manetta", Mosciano Sant'Angelo 4 luglio 2021.
Diploma per l'evento in ricordo dell'On. Remo Gaspari, Mosciano Sant'Angelo 5 settembre 2021.
Attestato di merito per la ricerca storia sul Carabiniere sloveno Andrej Cibej da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Giulianova, 25 settembre 2021.
Attestato di merito per la per l'attività giornalistica dal comitato del Gran Premio d'Autunno, Giulianova, 24 ottobre 2021.
Premio per la comunicazione del vino "The Vinum" -  Vigna summer festival 2022 - , Villa Caldari di Ortona (CH), 19 giugno 2022
Medaglia 19° Memorial "Abramo Guercioni" - Scuderia Ferrari Club, Sant'Egidio/Villa Rosa, 25 e 26 giugno 2022
Attestato per meriti sociali dal Comitato del Rione Musicisti, Parrocchia Sant'Anna e i bambini orfani dell'Etiopia, Porto Sant'Elpidio, luglio 2022. 
Riconoscimento dell'ANFI-Associazione Nazionale Finanzieri  d'Italia per le ricerche sui finanzieri caduti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, Teramo, 21 febbraio 2023.

Note